Dirk Heyne [dyrk hajne] (* 10. října 1957 Magdeburg) je německý fotbalový trenér, bývalý fotbalový brankář a reprezentant Východního Německa (NDR).

Hráčská kariéra 
S fotbalem začínal v rodném Magdeburgu, v klubu 1. FC Magdeburg hrál až do roku 1991. Poté přestoupil do Borussie Mönchengladbach, kde v roce 1994 uzavřel hráčskou kariéru. S Magdeburgem třikrát vyhrál Východoněmecký pohár (1977/78, 1978/79 a 1982/83), s Mönchengladbachem se probojoval do finále Německého poháru (1991/92).

Reprezentace 
Za reprezentaci NDR nastoupil v devíti utkáních. Debutoval 11. února 1979 v Bagdádu v přátelském utkání proti domácímu Iráku (prohra 1:2). Další start si připsal po více než 10 letech, naposled reprezentoval 11. dubna 1990 v Karl-Marx-Stadtu v přátelském utkání proti Egyptu (výhra 2:0).

Evropské poháry 
V evropských pohárech zasáhl v dresu 1. FC Magdeburg do dvou zápasů v PMEZ 1975/76, čtrnácti v Poháru vítězů pohárů (1978/79: 6 startů/0 branek, 1979/80: 4/0, 1983/84: 4/0) a dvaceti v Poháru UEFA (1977/78: 8/0, 1980/81: 4/0, 1981/82: 2/0, 1986/87: 2/0, 1990/91: 4/0).

Ligová bilance

Trenérská kariéra 
Po skončení hráčské kariéry se stal trenérem.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil trenéra na transfermarkt.de 
 Profil hráče na rsssf.com 
 Profil hráče na kicker.de 

Východoněmečtí fotbalisté
Němečtí fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Němečtí fotbaloví trenéři
Fotbalisté 1. FC Magdeburg
Fotbalisté Borussie Mönchengladbach
Trenéři 1. FC Magdeburg
Narození 10. října
Narození v roce 1957
Narození v Magdeburgu
Žijící lidé
Muži